Das Juniorinnendoppel der Wimbledon Championships 2012 war ein Tenniswettbewerb in London.

Vorjahressiegerinnen waren Eugenie Bouchard und Grace Min.

Setzliste

Hauptrunde

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Weblinks 
 

Juniorinnendoppel
2012